Шоу може да се отнася за:

 представление, спектакъл
 телевизионно предаване
 Джордж Бърнард Шоу, ирландски писател
 Бям Шоу, британски художник